Frank Leuchte ist der Name folgender Personen:

* Frank Leuchte (Zeichner) (1942–1992), deutscher Karikaturist und Autor 
 Frank Leuchte (Gewichtheber) (* 1955), deutscher Gewichtheber